Rhinotrichum är ett släkte av svampar. Rhinotrichum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Rhinotrichum